stare miasto (inaczej starówka) – nazwa najstarszej dzielnicy miasta z zabytkową zabudową

 Stare Miasto – część Będzina
 Stare Miasto – część Białej
 Stare Miasto – część Bielska-Białej
 Stare Miasto – część Bydgoszczy
 Stare Miasto – część Częstochowy
 Stare Miasto – część Elbląga
 Stare Miasto – część Gdańska
 Stare Miasto – część Gliwic
 Stare Miasto – część Głogowa
 Stare Miasto – część Gniezna
 Stare Miasto – część Iławy
 Stare Miasto – część miasta Inowrocław
 Stare Miasto – część dzielnicy Zawodzie w Kaliszu
 Stare Miasto – część Kłodzka
 Stare Miasto – część Koła
 Stare Miasto – część Krakowa
 Stare Miasto – dzielnica Krakowa
 Stare Miasto – część Królewca
 Stare Miasto – część Legnicy
 Stare Miasto – część Lublina
 Stare Miasto – część miasta Łęczna
 Stare Miasto – część Łodzi
 Stare Miasto – część Międzyrzeca Podlaskiego
 Stare Miasto − dzielnica Mysłowic
 Stare Miasto – część miasta i osiedle w Nowym Sączu
 Stare Miasto – część Olsztyna
 Stare Miasto – część Oświęcimia
 Stare Miasto – część Piotrkowa Trybunalskiego
 Stare Miasto – część Płocka
 Stare Miasto – część Polic
 Stare Miasto – część Poznania
 Stare Miasto – dzielnica Poznania
 Stare Miasto – część Radomia
 Stare Miasto – część Sandomierza
 Stare Miasto – część Słubic
 Stare Miasto – część Słupska
 Stare Miasto – część Stargardu
 Stare Miasto – część Szczecina
 Stare Miasto – część Szydłowca
 Stare Miasto – część Tarnobrzega
 Stare Miasto – część urzędowa Torunia
 Stare Miasto – historyczna część zespołu staromiejskiego Torunia
 Stare Miasto – część Warszawy
 Stare Miasto – część Wodzisławia Śląskiego
 Stare Miasto – część Wrocławia 
 Stare Miasto – dzielnica Wrocławia
 Stare Miasto – osiedle Wrocławia
 Stare Miasto – część Zamościa
 Stare Miasto – część Zgierza
 Stare Miasto – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, w gminie Leżajsk 
 Stare Miasto – wieś w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Stare Miasto – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Dąbrówno 
 Stare Miasto – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Stare Miasto 
 Stare Miasto – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Wronki
 Stare Miasto – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim

 Stare Miasto – dzielnica administracyjna Bratysławy 
 Stare Miasto – dzielnica administracyjna Wilna 
 Stare Miasto – historyczna dzielnica Jerozolimy
 Stare Miasto – historyczna dzielnica Kamieńca Podolskiego
 Stare Miasto – historyczna dzielnica Kowna
 Stare Miasto – historyczna dzielnica Lwowa
 Stare Miasto – historyczna dzielnica Pragi
 Stare Miasto – część miasta Sarajewo
 Stare Miasto – część miasta Trzyńca w Czechach w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek
 Stare Miasto – historyczna dzielnica Wilna

 Stare Miasto – Akka

Zobacz też 
 Bitwa o Stare Miasto Jerozolimy
 Staré Město – miasto w Czechach, w kraju zlińskim
 Staré Město – wieś gminna w Czechach, w kraju morawsko-śląskim
 Staré Město – część miasta Karwiny w Czechach w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina
 Staré Město pod Sněžníkem – miasto w Czechach, w kraju ołomunieckim
 Staremiasto – polska nazwa miasta Stary Sambor
 Stare Miasto – grupa muzyczna wykonująca hip-hop